Die Liste enthält die Bischöfe des Bistums Havelberg von 948 bis 1548.

Übersicht 

Im Jahr 1598 wurde das Bistum Havelberg säkularisiert und mit dem Kurfürstentum Brandenburg vereinigt.

Literatur 
 Gottfried Wentz: Das Bistum Havelberg. (= Germania Sacra, I. Abteilung: Die Bistümer der Kirchenprovinz Magdeburg. Band 2) Berlin, Leipzig 1933. S. 29–75. Digitalisat, detaillierteste wissenschaftliche Darstellung
 Samuel Lentz: Diplomatische Stifts-Historie von Havelberg. Halle 1750. Digitalisat
 Max Wilberg: Regenten-Tabellen, Frankfurt/Oder, Beholtz, 1906, 267. – Reprints: Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1962 und Berlin (Ost), Transpress, 1987 ISBN 3-344-00094-2.
 George Gottfried Küster (Hrsg.): Martin Friedrich Seidels Bilder-Sammlung, in welcher hundert größtentheils in der Mark Brandenburg gebohrne, allerseits um dieselbe wohlverdiente Männer vorgestellet werden, mit beygefügter Erläuterung, in welcher Derselben merkwürdigste Lebens-Umstände und Schrifften erzählet werden, Berlin 1751. Digitalisat (mit Lebensläufen und Porträts der Bischöfe von Havelberg)

Weblinks 

 Bischöfe von Havelberg 948–1548 Germania Sacra

Anmerkungen

Siehe auch 
 Hochstift Havelberg
 Liste der Bischöfe von Brandenburg
 Liste der Bischöfe von Lebus

Havelberg
!